Сы́чковский сельсовет () — административно-территориальная единица Бобруйского района Могилёвской области Белоруссии.

В д. Сычково расположен мемориальный комплекс «Курган Славы» — место ежегодного проведения районного праздника Дня Победы.

Географическое положение 
Сычковский сельский Совет депутатов расположен в северной части Бобруйского района. Территория — 148,5 км2. Граничит с Кировским и Осиповичским районами. Расстояние от центра сельского Совета до районного центра — Бобруйска — составляет 7 км.

Население 
 1999 год — 2209 человек
 2010 год — 1592 человека
На 2013 год проживают 1651 человек, находится 863 домашних хозяйств.

Промышленность 
 ОАО "Совхоз «Киселевичи» (ранее находившееся на землях сельсовета ОАО «ЛенинаАгро», вошло в состав)
 Котельная УКП «Жилкомхоз»
 ОДО «Зеленый бор», ЧПУП «Экомебель», ООО «Мипар», ЧПУП «Сапермебель» и другие.

Социальная сфера 
 Государственное учреждение образования «Ленинский учебно-педагогический комплекс детский сад-общеобразовательная средняя школа Бобруйского района»;
 Сычковский сельский дом культуры;
 Сельские библиотеки в д. Сычково и аг. Ленина;
 Музей д. Сычково;
 Комплексно-приемный пункт (КПП) Бобруйского УКП «Райбытуслуги».

Учреждения здравоохранения:
 Ленинская амбулатория врача общей практики, Сычковский и Щатковский фельдшерско-акушерские пункты

Состав 
Включает 26 населённых пунктов:

 Антоновка — деревня.
 Барборово — деревня.
 Бибковщина — деревня.
 Бояры — деревня.
 Вербки — деревня.
 Виноградовка — деревня.
 Изюмово — деревня.
 Калинино — деревня.
 Красное — деревня.
 Ленина — агрогородок.
 Лысая Горка — деревня.
 Мирадино — деревня.
 Миратино — деревня.
 Панюшковичи — деревня.
 Подсобное — деревня.
 Подъясенка — деревня.
 Роксолянка — деревня.
 Соломенка — деревня.
 Сосновая — деревня.
 Сычково — деревня.
 Тивновичи — деревня.
 Токари — деревня.
 Токари — хутор.
 Топорки — деревня.
 Черница — деревня.
 Щатково — деревня.

Ссылки 
 Официальный сайт Бобруйского райисполкома

Сельсоветы Бобруйского района